XXL (meidengroep), een meidengroep uit Macedonië
XXL (live), het derde album van  BLØF uit 1998
XXL (film), een Franse film uit 1997
 de kledingmaat double extra large